Le morbier est un fromage à pâte pressée non cuite jurassien.
 Un morbier, ou horloge comtoise, est une horloge à pendule.

Hydronyme 
 le Morbier est une rivière du département de l'Ain et un sous-affluent du Rhône par le Formans et la Saône.

Toponyme 
 Morbier est un village jurassien, en région Bourgogne-Franche-Comté.